Il singolare del Heineken Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dominik Hrbatý ha battuto in finale Francisco Clavet 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie

  Franco Squillari (primo turno)
  Dominik Hrbatý (campione)
  Jan-Michael Gambill (quarti)
  Gastón Gaudio (quarti)

 Byron Black (secondo turno) 
 Marcelo Ríos (secondo turno) 
 Thomas Johansson (quarti) 
 Fernando Vicente (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2001
ATP Tour 2001